Salmanassar, Salmanazar eller Shalmaneser kan syfta på

 Salmanazar – en storlek på en vin- eller champagneflaska, se flaskstorlek#Lista över flaskstorlekar för vin

Namnet på assyriska kungar
 Salmanassar I 1273–1244
 Salmanassar II 1030–1019
 Salmanassar III 858–824
 Salmanassar IV 782–773
 Salmanassar V 726–722